Suazijskie Siły Powietrzne dysponują 2 samolotami A Arava, które stanową jedyne wyposażenie. Samoloty stacjonują w Matsapa.

Bibliografia 
   

Siły powietrzne
Eswatini